У́лица Станисла́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Станиславского — улица в Абакане.
 Улица Станиславского — улица во Владикавказе.
 Улица Станиславского — улица в Иванове.
 Улица Станиславского — улица в Красноярске.
 Улица Станиславского — улица в Липецке.
 В Москве:
 Улица Станиславского;
 Улица Станиславского — прежнее (с 1938 по 1993 год) название Леонтьевского переулка.
 Улица Станиславского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Станиславского — улица в Новосибирске.
 Улица Станиславского — улица в Новочеркасске.
 Улица Станиславского — улица в Орске.
 Улица Станиславского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Станиславского — улица в Томске.
 Улица Станиславского — улица в Туле.
 Улица Станиславского — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Станиславского — улица в Виннице.
 Улица Станиславского — улица в Запорожье.
 Улица Станиславского — улица в Киеве.
 Улица Станиславского — улица в Луганске.
 Улица Станиславского — улица в Луцке.
 Улица Станиславского — улица в Николаеве.
 Улица Станиславского — улица в Сумах.
 Улица Станиславского — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Станиславского — улица в Минске.

Латвия 
 Улица Станиславского — улица в Даугавпилсе.

Казахстан 
 Улица Станиславского — улица в Алма-Ате.